Атике султанија је била  ћерка Ахмеда I.

Детињство 
Атике султанија је рођена у Истанбулу 1614. године. Добила је име по тетки свог оца, ћерки султаније Гевхерхан која је умрла непосредно пре њеног рођења. Као ни њена сестра Фатма , ни Атике се није удавала као девојчица.

Бракови 
Под утицајем серије, многи верују да је Атике била ћерка Косем-султаније, иако у стварности није. Постоје записи о исплатама Атикине мајке у старој палати. Атике је први брак склопила са Кенан-пашом 1633. године, који је био коњушар , намесник и други везир. Брак је трајао до пашине смрти 25. фебруара 1652.

Већ у јулу 1652. године Атике султанија се по други пут удаје за Доганчи Јусуф-пашу , другог везира и намесника Темишвара. Брак је трајао све до његове смрти фебруара 1670.

Смрт 
Атике султанија је умрла 1674. године. Сахрањена је у маузолеју Ибрахима I.

Личност 
Атике је описана као веома паметна и интелигентна особа. Волела је да проводи време подучавајући своје нећаке. Атике је била блиска са Турхан султанијом, за чије је одгајање и сама била одговорна. 

Поред сестре Фатме, верује се да је имала изузетно поштовање од свог нећака Мехмеда IV.

Ни из једног брака није имала потомство , а ако јесте , умрли су као деца.

Референце 

Османско царство
Рођени 1614.
Умрли 1674.